Sierra megye (Kalifornia)
Sierra megye (Új-Mexikó)